San Benedetto puede referirse a:
 San Benedetto Belbo, una localidad y comune italiana de la provincia de Cuneo, región de Piamonte
 San Benedetto dei Marsi, un municipio situado en el territorio de la provincia de L'Aquila, en Abruzos (Italia)
 San Benedetto del Tronto, una localidad y comune italiana de la provincia de Ascoli Piceno, región de las Marcas 
 San Benedetto in Perillis, una comuna italiana de la provincia de L'Aquila en Abruzzo
 San Benedetto Po, una localidad y comune italiana de la provincia de Mantua, región de Lombardía
 San Benedetto Ullano, una comuna de la provincia de Cosenza
 San Benedetto Val di Sambro, un municipio situado en el territorio de la Provincia de Bolonia, en Emilia-Romaña
 San Benedetto Tennis Cup, un torneo de tenis italiano